Kenken steht für:
 Ken Ken, japanisches Zahlenrätsel
 Kenken (Glocke), kleine Eisenglocke in der westafrikanischen Musik